Lai Châu (provincie)
 Lai Châu (thị xã)